Helicopter ist:
 ein Hubschrauber, senkrecht startendes und landendes Luftfahrzeug
 Helicopter (1994), US-amerikanischer Kurzfilm von Mitchell Rose (1994)
 Helicopter (2000), US-amerikanischer Kurzfilm von Ari Gold (2000)
 Helicopter (2016), US-amerikanischer Kurzfilm von Kit Zauhar (2016)
 ein Musikstück der britischen Band Bloc Party, veröffentlicht auf dem Album Silent Alarm (2005)